Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Billie Jean King 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (secondo turno)

 Billie Jean King (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1975